Le qualificazioni del singolare del L&T Mumbai Open 2017 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a queste sono subentrate le lucky loser, ossia le giocatrici che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto alle altre partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Ana Bogdan (qualificata)
  Deniz Khazaniuk (qualificata)
  Hiroko Kuwata (qualificata)
  Julia Glushko (ultimo turno)
 
  Alizé Lim (qualificata) 
  Zhang Ling (ultimo turno) 
  Anna Morgina (ultimo turno) 
  Naiktha Bains (ultimo turno)

Qualificate 

  Ana Bogdan
  Deniz Khazaniuk

  Hiroko Kuwata
  Alizé Lim

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

L&T Mumbai Open 2017
WTA Challenger Tour 2017